Tresca – danza medievale del XIV secolo, originaria dell'Italia

Geografia 
 Monte Tresca – montagna dell'alto Appennino bolognese nel comune di Alto Reno Terme
 Piana della Tresca – località in provincia di Trento, nei pressi di passo Feudo

Persone 
 Carlo Tresca – sindacalista, giornalista, editore, anarchico, antifascista e drammaturgo italiano naturalizzato statunitense
 Giuseppe Tresca – pittore italiano
 Henri Tresca – ingegnere meccanico francese

Altro 
 Caso Tresca – omicidio di Carlo Tresca, commesso a New York nel gennaio del 1943
 Masseria Tresca –  antica masseria fortificata situata nel territorio di Bari. 
 Trio Tresca – gruppo toscano di musica popolare italiana